Вишківська сільська рада — Закарпатська область, Великоберезнянський район
 Вишківська сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район